Baselga del Bondone – frazione del comune di Trento
 Bondone – comune italiano nella provincia autonoma di Trento
 Giotto di Bondone – pittore e architetto italiano conosciuto semplicemente come Giotto
 Monte Bondone – montagna delle Prealpi Gardesane
 Riserva naturale integrale delle Tre Cime del Monte Bondone – area naturale protetta del Trentino-Alto Adige
 Trento-Bondone – storica gara automobilistica e motociclistica in salita con partenza da Trento